Мейсон, Харви (старший) (:en:Harvey Mason)
Мейсон, Харви (младший)